Linea 4  – linea della rete tranviaria di Alicante 
Linea 4 – linea della metropolitana di Amburgo
Linea 4 – linea delle Cercanías di Barcellona
Linea 4 – linea della metropolitana di Barcellona
Linea 4 – linea della metropolitana di Berlino
Linea 4 – linea della metropolitana di Bucarest
Linea 4 – linea della metropolitana di Budapest
Linea 4 – linea della rete ferroviaria del Lussemburgo
Linea 4 – linea della metropolitana di Madrid
Linea 4 – linea della metropolitana di Milano
Linea 4 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera
Linea 4 – linea della metropolitana di Mosca
Linea 4 – linea della metropolitana di Nagoya
Linea 4 – linea del servizio ferroviario metropolitano di Napoli
Linea 4 – linea della metropolitana di New York
Linea 4 – linea della metropolitana di Osaka
Linea 4 – linea della metropolitana di Parigi
Linea 4 – linea della metropolitana di Pechino
Linea 4 – linea della metropolitana di Pusan
Linea 4 – linea della metropolitana di Seul
Linea 4 – linea della metropolitana di Shanghai
Linea 4 – linea della metropolitana di Valencia
Linea 4 – linea della metropolitana di Vienna
 Linea 4 – nome ufficiale della linea Verde della metropolitana di Yokohama